Welchman ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Welchman (1906–1985), englischer Mathematiker 
 Hugh Welchman (* 1974/1975), britischer Filmproduzent